Анулин (Anullinus) е име на:

 Публий Корнелий Анулин, суфектконсул 175 г., консул 199 г.
 Публий Корнелий Анулин (консул 216 г.)
 Гай Аний Анулин, консул 295 г.